Реї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Реї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Реї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Див. також 
 Реї — шляхетський рід Корони, Речі Посполитої